Чемпіонат Швейцарії з хокею 1995 — 84-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). За підсумками чемпіонату, чемпіоном став ХК «Клотен» (4 титул).

Регламент 
За регламентом чемпіонат проходив у два етапи, на першому етапі команди грали в чотири кола. На другому етапі вісім найкращих клубів в плей-оф розігрували звання чемпіону Швейцарії, два найгірших клуба також в плей-оф розіграли право залишитись в НЛА в серії до трьох перемог.

Кваліфікація

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири (кваліфікація)

Плей-оф

Чвертьфінали 
 «Цуг» — Цюрих СК 6:2, 4:8, 3:0, 4:6, 8:3
 ХК «Клотен» — ХК «Лугано» 0:5, 6:4, 2:1, 0:1, 5:3
 СК «Берн» — ХК «Амбрі-Піотта» 6:3, 5:4(ОТ), 5:1
 ХК «Фрібур-Готтерон» — «Давос» 4:3(ОТ), 3:5, 4:2, 2:3(ОТ), 4:3

Півфінали 
 «Цуг» — ХК «Фрібур-Готтерон» 5:4, 4:3(бул.), 5:1
 ХК «Клотен» — СК «Берн» 3:2(бул.), 3:0, 4:1

Фінал 
 ХК «Клотен» — «Цуг» 8:3, 4:1, 2:5, 4:1

Найкращі бомбардири (плей-оф)

Плей-оф за збереження місця в НЛА 
 СК «Рапперсвіль-Йона» — ХК «Біль» 0:7, 5:4(ОТ), 5:4(ОТ), 2:4, 7:4, 7:3

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 
 НЛА на hockeydb.com 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1995 у швейцарському спорті